Voici la liste des planètes mineures numérotées de 200001 à 201000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 200001 à 201000

200001-200100

200101-200200

200201-200300

200301-200400

200401-200500

200501-200600

200601-200700

200701-200800

200801-200900

200901-201000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000